Dunnington est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Dunnington, communauté du comté de Benton en Indiana

Dunnington, hameau de Salford Priors dans le Warwickshire
Dunnington, village du Yorkshire de l'Est
Dunnington, village de York dans le Yorkshire du Nord

Informatique
Dunnington, microprocesseur d'Intel

Voir aussi

Homonymie de toponyme